Natjecanje u biatlonu na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru održavala su se u Whistler Olympic Parku u zimovalištu Whistler. Natjecanja su se održavala od 13. do 26. veljače 2010.

Natjecanja

Muškarci

Sprint (10 km)

Datum: 14. veljače 2010, 11:15 h

Dohvatno (12,5 km)

Datum: 16. veljače 2010, 12:45h

Pojedinačno (20 km)

Datum: 18. veljače 2010.

Masovni start (15 km)

Datum: 21. vejače 2010

Štafeta (4 x 7,5 km)

Žene

Sprint (7,5 km)

Datum: 13. veljače 2010, 13:00h

Dohvatno (10 km)

</div>
Datum: 16. veljače 2010, 10:30h

Pojedinačno(15 km)

Datum: 18. veljače 2010, 10:00 h

Masovni start (12,5 km)

Datum: 21. veljače 2010, 13:00h

Štafeta(4 x 6 km)

Zemlje sudionice

Lista medalja

Vanjske poveznice
 Službene olimpijske stranice za biatlon

Nordijsko skijanje na ZOI 2010.
2010